

Persone 
Angelo Benedicto Sormani – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
Adolfo Sormani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Luigi Sormani Moretti – politico italiano, senatore del Regno
Pier Marino Sormani – vescovo cattolico italiano

Altro 
Sormani – famiglia nobile italiana
Palazzo Sormani – palazzo della famiglia Sormani-Andreani a Milano
Villa Sormani (già Bolagnos e poi Andreani) – edificio storico della frazione di Moncucco del comune di Brugherio 
Sormano – terra di origine e primo feudo della famiglia dei Sormani